Мадатова — женская форма фамилии .

Известные носительницы  Мадатова, Софья Александровна (урождённая Саблуко́ва; 1787 — 1875) — фрейлина, мемуаристка и писатель. 
 Мадатова, Сугра Канбар кызы (род. 1940) — советский азербайджанский хлопковод. Герой Социалистического Труда.